Nidelv, mit angehängtem Artikel Nidelva, ist der Name zweier norwegischer Flüsse, siehe:

 Nidelva (Trøndelag)
 Nidelva (Agder)